Nalong Qu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Namlung Qu, vattendrag, Tibet, 
 Nalung Qu, vattendrag, Tibet, 

Robotskapade Kinaförgreningar